Трка на 200 метара у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2011. у Тегуу одржана је 2. и 3. септембра на стадиону у Тегу.

Главни фаворити трке биле су Алисон Филикс троструки светски првак и двострука олимпијска победница Вероника Кембел-Браун и најбоља у сезони Шалонда Соломон са 22,15 секунди постигнутих на првенству САД 2011. Остали кандидати биле су Кармелита Џетер, друга на ранг листи и Џенеба Тармо (четврта америчка тркачица), која је пета на радг листи сезоне.

За 8 места у финалу корз полуфиналне трке аутоматски су се квалихиковале по 3 представнице Јамајке и САД, а две по резултату Деби Фергусон Макензи са Бахама и Христина Стуј из Украјине.

У финалу, Кембел-Браун је најбрже кренула из блока и направила значајну предност од Кармелите Џетер, која је полако заостајала, али је успела да заврши као друга испред браниоца титуле Алисон Филикс.

Земље учеснице 
Учествовало је 40 такмичарки из 28 земаља.

 1.  Америчка Самоа (1)
 2.  Бахаме (3)
 3.  Бразил (2)
 4.  Бугарска (1
 5.  Камбоџа (1)
 6.  Канада (1)
 7.  Чад (1)
 8.  Куба (1)
 9.  Француска (1)
 10.  Гамбија (1)

 11.  Уједињено Краљевство (1)
 12.  Гренада (1)
 13.  Иран (1)
 14.  Јамајка (3)
 15.  Јапан (1)
 16.  Казахстан (1) 
 17.  Малдиви (1)
 18.  Маурицијус (1)
 19.  Холандија (1)

 20.  Нигерија (2)
 21.  Пољска (1)
 22.  Русија (2)
 23.  Суринам (1)
 24.  Свазиленд (1)
 25.  Шведска (1)
 26.  Тринидад и Тобаго (1)
 27.  САД (4)
 28.  Украјина (3)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди на 200 метара за жене пре почетка светског првенства 2011. године :

Најбољи резултати у 2011. години 
Десет најбржих атлетичарки 2011. године је пре почетка светког првенства (13. августа 2011) заузимало следећи пласман. Од њих десет 6 су биле из САД, и по 1 из Јамајке, Бразила, Русије и Украјине.

''Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Квалификације 
Пласман у полуфинале обезбедиле су по 4 првопласиране спринтерке из сваке групе (КВ) плус још 4 атлетичарке са најбољим временима (кв).

Ветар:
Група 1: -0,1 м/с, Група 2: -0,5 м/с, Група 3: -0,3 м/с, Група 4: +0,3 м/с, Група 5: -0,2 м/с

Полуфинале 
Пласман у финале обезбедиле су по две првопласиране спринтерке из полуфинала (КВ) те још две са најбољим временом (кв).

Ветар:
Група 1: -0,7 м/с, Група 2: -0,1 м/с, Група 3: -1,8 м/с

Финале 
 Ветар: -1,0 м/с

Референце

Спољашње везе 
 Резултати трке на 200 метара за жене на СП 2011. на службеној страници ИААФ-а.
 Комплетни резултати СП 2011. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2011.
Трка на 200 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном